Сатийё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Сатийё. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07309.

История 
Сатийё был резиденцией графов Турнон, правивших областью в 1382—1644 годах. Сатийё пострадала от религиозных войн, а замок графов был осаждён в 1568 году.

В XX веке, и особенно после Первой мировой войны, интенсивное производство шёлка сделало Сатийё богатым городом. Производство шёлка до сих пор остаётся одной из главных отраслей экономики Сатийё.

Население 

Население коммуны на 2008 год составляло 1611 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 909 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 631 были экономически активными, 278 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 631 активных работали 564 человека (307 мужчин и 257 женщин), безработных было 67 (29 мужчин и 38 женщин). Среди 278 неактивных 70 человек были учениками или студентами, 120 — пенсионерами, 88 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш